Peace Sells... But Who's Buying? е втори студиен албум на траш метъл групата Мегадет от 1986 година. Представлява демонстрация на бързината, мощта и бруталността на траша. Феновете нареждат албума към класическите траш албуми.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали, китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Крис Поулънд – китара
 Гар Самюълсън – барабани

Песни 

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 1986 година